Spojení písmen B a N může mít různé významy:

BN 
 bývalá SPZ okresu Benešov
 SPZ okresu Bánovce nad Bebravou
 nitrid boritý – chemická látka
 BN – z anglického before now, záporný letopočet od současnosti; užívá se pro vzdálená data, kde rozlišování mezi "před" a "po" n. l. nemá smysl
 BN – Rychlý množivý reaktor ruské konstrukce
 BN – kód ISO 3166-2 pro Brunej
 CD-BN – kód ISO 3166-2 pro provincii Bandundu
 b/n - z anglického Between, pro vyjádření množství s významem "mezi", tedy od - do
SPZ okresu Bonn

Bn 
 benzyl – funkční skupina v organické chemii

bn 
 bilion – číslo 109 v USA (tj. naše miliarda), 1012 v Evropě
 bengálština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 bn – hudební zkratka pro fagot (basson)

.bn 
 .bn – internetová doména nejvyššího řádu pro Brunej

Značky